Oberarnbach ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Oberarnbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Oberarnbach (Berg im Gau), Dorf der Gemeinde Berg im Gau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern